Das Herrendoppel der Australian Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren die Zwillingsbrüder Bob und Mike Bryan. Das Finale bestritten Jonathan Erlich und Andy Ram gegen Arnaud Clément und Michaël Llodra, welches Erlich und Ram in zwei Sätzen gewannen. Dies war für beide der erste Grand-Slam-Titel im Doppel. Während es für Erlich überhaupt eine Premiere war, konnte Ram bereits zum dritten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier als Sieger vom Platz gehen.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Australian Open 2008 wurden im Herrendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herrendoppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 26 kB)

Herrendoppel
2008